

Toponyme 
 Spijkerboor, village néerlandais de la commune d'Aa en Hunze
 Spijkerboor, village néerlandais de la commune de Wormerland

Homonymie de toponyme